64 – rok
 64 p.n.e.
 64 (liczba)

Zobacz też 
 Commodore 64
 Nintendo 64